Ба́ри:

 Бари — город-порт в Италии, столица региона Апулия.
 Замок Бари — замок в этом городе
 Бари — провинция в Италии, в регионе Апулия.
 «Бари» — итальянский футбольный клуб из города Бари.
 Бари — народ, живущий на юге Судана, в Уганде и Демократической Республике Конго.
 Бари — народ, живущий в Колумбии и Венесуэле.
 Джорасанко Тхакур Бари — родовое имение Тагоров в Калькутте.
 Бари — международный аэропорт имени Кароля Войтылы, расположен у города Бари.
 Бари — административный район (гоболка) в северной части Сомали.
 Бари — чибчанский язык, на котором говорит народ мотилон, проживающий в Колумбии.
 Бари-Сардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Ольястра.

Персоналии 
 Бари, Александр Вениаминович (1847—1913) — российский инженер, предприниматель и общественный деятель.
 Бари, Альфред (1839 — не ранее 1882) — французский скульптор. 
 Бари, Андреа (род. 1980) ― итальянский волейболист, игрок итальянской мужской сборной в 2010―2013 годах.
 Бари, Антуан-Луи (1795—1875) — французский скульптор и художник.
 Бари, Вениамин Матвеевич (1817—1887) — перешедший в лютеранство рижский еврей, получивший известность благодаря своим публицистическим брошюрам.
 Бари, Генрих Антон де (1831—1888) — немецкий ботаник и микробиолог.
 Бари, Джуди (1949—1997) — американская активистка, анархо-синдикалист, феминист.
 Бари Имам (1617—1705, или Шах Абдул Латиф Казми) — неофициальный святой покровитель города Исламабад и региона плато Потвар.
Бари, Назми (1929—2008) — турецкий теннисист.
 Бари, Нина Карловна (1901—1961) — советский математик.
 Бари, Рут (1917—2005) — американский математик в области теории графов и гомоморфизмов.
 Бари, Хендрик (ок. 1632—1707) — голландский художник-график золотого века голландской живописи.

См. также